Bjarni Sæmundsson ist der Name folgender Personen:

* Bjarni Sæmundsson (Naturwissenschaftler) (1867–1940), isländischer Naturwissenschaftler und Lehrer 

Bjarni Sæmundsson steht für:
 Bjarni Sæmundsson (Schiff), isländisches Fischereiforschungsschiff